Velika nagrada Francije 1966 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 3. julija 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 48
| 1:48:31,3
| 4
| 9
|-
! 2
| 22
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 48
| + 9,5 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 14
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 46
| +2 kroga
| 9
| 4
|-
! 4
| 6
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 46
| +2 kroga
| 5
| 3
|-
! 5
| 26
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 45
| +3 krogi
| 14
| 2
|-
! 6
| 44
|  John Taylor
| Brabham-BRM
| 45
| +3 krogi
| 15
| 1
|-
! 7
| 36
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 44
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 8
| 8
|  Chris Amon
| Cooper-Maserati
| 44
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! NC
| 42
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 42
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Rodriguez
| Lotus-Climax
| 40
| Puščanje olja
| 13
|  
|-
! NC
| 20
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 37
| +11 krogov
| 1
|  
|-
! NC
| 30
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 32
| +16 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| BRM
| 13
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 38
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 10
| Gorivo
| 6
|  
|-
! Ods
| 32
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 8
| Sklopka
| 10
|  
|-
! Ods
| 10
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 5
| Gorivo
| 2
|  
|-
! Ods
| 4
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 3
| Menjalnik
| 16
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Lorenzo Bandini 2'11.300

Formula 1 sezona 1966
1966